Ziebach steht für:
 Ziebach (Ronshausen), Wüstung in Ronshausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Ziebach County, County in South Dakota, Vereinigte Staaten
Siehe auch:
 Zybach